

Patronyme 
 Sary Achug (1605-1645), achug et poète azerbaïdjanais.

 Ieng Sary (1925-2013), est un homme politique et dirigeant khmer rouge ;
 Sam Sary (1917– vers 1963), est un homme politique cambodgien.

Géographie 
 Sary Kamysh,  est un lac salé situé dans le nord du Turkménistan et l'ouest de l'Ouzbékistan ;
 Sary Moghol, une ville du Kirghizistan.

Divers 
 Sary Shagan, un centre d'essais au Kazakhstan.